Armenischer Friedhof steht für:
 Armenischer Friedhof (Culfa)
 Armenischer Friedhof (Pangaltı) 
 Armenischer Friedhof (Moskau)
 Armenischer Friedhof (Smolensker Friedhof) (Sankt Petersburg)

ru:Армянское кладбище